Rhagades är ett släkte av fjärilar. Rhagades ingår i familjen bastardsvärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bastardsvärmare
Rhagades